Литва на I Европейских играх, которые прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана, в городе Баку, была представлена 72 спортсменами в 16 видах спорта..

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Состав команды 

  Борьба
 Греко-римская борьба
 Эдгарас Венцкайтис
 Александр Казакевич
 Мантас Книстаутас
 Вилюс Лауринайтис
 Юлиус Матузевичюс

 Триатлон
 Таутвидас Копустас

Результаты

Борьба 

В соревнованиях по борьбе разыгрывалось 24 комплекта наград. По 8 у мужчин и женщин в вольной борьбе и 8 в греко-римской. Турнир проходил по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадали участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество баллов. По окончании схватки, в зависимости от результатов в каждом из раундов спортсменам начисляются классификационные очки.

Мужчины
Греко-римская борьба

Легенда:
VT — победа на туше;
PP — победа по очкам с техническим баллом у проигравшего;
PO — победа по очкам без технического балла у проигравшего;
SP — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов с техническим баллом у проигравшего;
ST — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов без технического балла у проигравшего;

Триатлон 

Соревнования по триатлону состояли из 3 этапов — плавание (1,5 км), велоспорт (40 км), бег (9,945 км).

Мужчины

Примечания 

Страны на Европейских играх 2015 года
Литва на Европейских играх 
Спорт в Литве